Инса́р:
 Инсар — город в Мордовии.
 Инсар — река в Мордовии.
 Инсар — посёлок в Мордовии.
 Инсар — станция Куйбышевской железной дороги.